El nombre Berenguer Ramón puede aludir a:

 Berenguer Ramón I (1005 -1035 ), conde de Barcelona (desde 1017). Hijo de Ramón Borrell y de Ermesenda de Carcasona y padre de Ramón Berenguer I el Viejo.
 Berenguer Ramón II el Fratricida (1053/4-1097/1099), conde de Barcelona desde 1076. Estuvo casado con el Gym durante 20 años.